Роберт Скотт Нидермайер (; 31 августа 1973, Эдмонтон, Канада) — канадский хоккеист, защитник.

Является старшим братом хоккейного нападающего Роба Нидермайера и двоюродным братом защитника . Считается одним из лучших защитников лиги. С 2007 года Нидермайер является одним из двух игроков, наряду с Кори Перри, который побеждал на каждом крупном североамериканском и международном турнире: он выиграл Мемориальный кубок, золото молодёжного чемпионата мира, золото чемпионата мира, золото Олимпийских игр, Кубок Стэнли и Кубок мира.

Карьера 

Нидермайер был выбран на драфте 1991 года под общим 3-м номером командой «Нью-Джерси Девилз».
До этого он три сезона провёл в команде Западной хоккейной лиги «Камлупс Блэйзерс». Нидермайер считался одним из наиболее перспективных и талантливых защитников, когда-либо выступавших в Канадской хоккейной лиге. «Нью-Джерси» смогли задрафтовать Скотта в первом раунде драфта благодаря предварительному обмену в «Торонто Мейпл Лифс» защитника .

Свой первый Кубок Стэнли в карьере Нидермайер завоевал в сезоне 1994-1995, в котором его «Нью-Джерси» смогли победить в финале «Детройт Ред Уингз» со счётом 4-0, что явилось большой сенсацией, поскольку фаворитом в финале был «Детройт». Этот Кубок Стэнли также стал первым в истории команды «Нью-Джерси Девилз».

В 2000 году Нидермайер и «дьяволы» завоевали свой второй Кубок Стэнли, победив в финале «Даллас Старз». «Девилз» дошли до финала Кубка Стэнли и в следующем сезоне, однако проиграли «Колорадо Эвеланш» в семи играх.

39 очков Нидермайера в регулярном сезоне и 18 очков в плей-офф в сезоне 2002-2003 помогли «Нью-Джерси» выиграть третий Кубок Стэнли за последние 8 лет.

В сезоне 2003-2004 Нидермайер набирает 54 очка в регулярном сезоне. Это позволило ему завоевать «Джеймс Норрис Трофи», прервав трёхлетнюю серию Никласа Лидстрёма. Также Скотт становится альтернативным капитаном «Нью-Джерси». Однако в плей-офф того года «Девилз» выступили неудачно, проиграв в первом же раунде «Филадельфии Флайерз».

Из-за локаута в сезоне 2004-2005 Нидермайер пропускает весь сезон. По окончании этого сезона Нидермайер становится неограниченно свободным агентом, 4 августа 2005 года покидает «Нью-Джерси», за который отыграл 12 сезонов, и заключает четырёхлетний контракт на сумму $27 млн с командой «Анахайм Дакс». Стало известно, что «Девилз» предлагали Нидермайеру новый максимальный контракт на сумму $7,8 млн в год, который сделал бы Нидермайера самым высокооплачиваемым игроком команды, однако он изъявил желание перейти в «Анахайм», чтобы играть вместе со своим братом Робом. Перед сезоном 2005-2006 Скотт получил капитанскую нашивку в «Дакс», сменив на этом посту Стива Руччина, перешедшего в «Нью-Йорк Рейнджерс». В своём первом сезоне за «уток» Нидермайер набрал рекордные для себя 63 очка в регулярном сезоне и помог «Анахайму» дойти до финала западной конференции, в котором они проиграли «Эдмонтону».

В следующем сезоне Нидермайер вновь улучшает личный рекорд результативности, набирая 69 очков. В плей-офф этого сезона Скотт и «Анахайм» доходят до финала, в котором побеждают «Оттаву Сенаторз» в пяти матчах, и завоёвывают первый в истории «Анахайма» и четвёртый в карьере Нидермайера Кубок Стэнли. По окончании сезона Нидермайеру был вручён «Конн Смайт Трофи», как самому полезному игроку в плей-офф.

На международной арене в составе сборной Канады, Нидермайер становился победителем Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и чемпионата мира в Чехии в 2004 году. Эти победы позволили ему войти в «Тройной золотой клуб».

30 декабря 2009 года Нидермайер был назначен капитаном олимпийской сборной Канады, в составе которой стал двукратным олимпийским чемпионом.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Награды и достижения

См. также 
 Список 100 величайших игроков НХЛ
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Анахайм Дакс

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Конн Смайт Трофи
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Обладатели Приза Марка Мессье
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой